Die DDR-Nachwuchsoberliga 1980/81 war die 5. Auflage dieser Liga im DDR-Fußball. Spielberechtigt waren die Nachwuchsmannschaften jener Vereine, die in der betreffenden Saison in der Oberliga, der höchsten Spielklasse der DDR, vertreten waren. Da in der Oberliga-Saison 1980/81 die 1. Herrenmannschaften der BSG Stahl Riesa und der BSG Chemie Böhlen abgestiegen waren, galten somit – ungeachtet des sportlich erreichten Ergebnisses – auch die Nachwuchsmannschaften beider Vereine in der Nachwuchsoberliga als Absteiger. Die Saison begann am 23. August 1980 und endete am 30. Mai 1981.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

DDR-Nachwuchsoberliga Meister

Siehe auch 
 DDR-Oberliga 1980/81

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1980/81
Fußballwettbewerb in der DDR
Nachwuchsliga
Jugendfußball